Бертильон — фамилия

 Бертильон, Альфонс (1853―1914) ― французский юрист, изобретатель системы бертильонажа.
 Бертильон, Жак (1851―1922) ― французский врач, статистик и демограф.
 Бертильон, Луи Адольф (1821―1883) ― французский антрополог и статистик.